La virginité est le fait pour une personne de n'avoir jamais eu de relations sexuelles.

C'est aussi le titre de plusieurs œuvres :
 Virginité (What Price Innocence?), un film américain de Willard Mack sorti en 1933 ;
  (Panenství), un film tchèque d'Otakar Vávra sorti en 1937 ;
  (Verginità), un film italien de Leonardo De Mitri sorti en 1951 ;
 Virginité (Come una rosa al naso), un film britanno-italien de Franco Rossi sorti en 1976.